Laurette steht für:

 Laurette (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Sailly-Laurette, eine französische Gemeinde im Département Somme
 Laurette ou l’Amour voleur, Theaterstück von Marcelle Maurette und Marc-Gilbert Sauvajon aus dem Jahr 1973
 Matthieu Laurette (* 1970), französischer Multimediakünstler

Siehe auch:

 Lorette (Begriffsklärung)